Die PartyPoker.net European Darts Championship 2010 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 29. Juli bis zum 1. August 2010 in ihrer dritten Auflage ausgetragen. Veranstaltungsort war erstmals die Stadthalle Dinslaken in Dinslaken.

Titelverteidiger war der Engländer Phil Taylor, der in diesem Jahr durch ein 11:1-Finalerfolg erneut den Titel gewann.

Im deutschen Fernsehen wurde die European Darts Championship 2010 live auf Sport1 übertragen.

Preisgelder 
Insgesamt wurden ££ 200.000 an Preisgeldern ausgeschüttet.

Qualifikation 
Für die European Darts Championship 2010 waren folgende Spieler qualifiziert:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der Order of Merit, von denen die ersten 8 gesetzt waren
 Die 8 erstplatzierten Spieler der Players Championship Order of Merit, die nicht bereits über die Order of Merit teilnahmeberechtigt waren
 Die 8 erstplatzierten Spieler der Continental Europe Order of Merit, die nicht bereits über eine der beiden vorgenannten Ranglisten qualifiziert waren.

Teilnehmer 
PDC Order of Merit
Plätze 1–16

  Phil Taylor
  Raymond van Barneveld
  James Wade
  Mervyn King
  Terry Jenkins
  Ronnie Baxter
  Adrian Lewis
  Mark Walsh
  Colin Lloyd
  Andy Hamilton
  Colin Osborne
  Simon Whitlock
  Robert Thornton
  Dennis Priestley
  Alan Tabern
  Paul Nicholson

Players Championship Order of Merit

  Gary Anderson
  Denis Ovens
  Wayne Jones
  Wes Newton
  Andy Smith
  Jamie Caven
  Barrie Bates
  Mark Dudbridge

Top 8 der Continental Europe OoM

  Vincent van der Voort
  Co Stompé
  Jelle Klaasen
  Toni Alcinas
  Bernd Roith
  Michael van Gerwen
  Tomas Seyler
  Andree Welge

Setzliste

Turnierplan

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Ergebnisse auf dartsdatabase.co.uk

2010
Dartveranstaltung 2010
Sportveranstaltung im Kreis Wesel
Sport (Dinslaken)
Dartwettbewerb in Deutschland